Алекса́ндр Андреевич Васи́льев:
  (род. 1951) — украинский политик.
 Васильев, Александр Андреевич (род. 1994) — украинский футболист.